Gisela (nascuda vers el 819/822 - † després del 874) fou la filla de l'emperador Lluís I el Pietós i de Judit de Baviera. El seu pare li va donar el 836 el domini reial d'Annapes.

Ascendència

Matrimoni i descendència 
Gisela es va casar, probablement vers el 836, amb Eberard, marquès de Friül, amb el qual va tenir deu fills:
Eberar (837- † després del 20 de juny de 840).
Ingeltruda de Friül (vers 836 - † 867) esposa d'Enric (830 - 886), marquès de Nèustria
Unroc III de Friül (vers 840 - 874 espòs d'Eva de Tours.
Berenguer I de Friül (vers 843 - † 924) espòs de Berta de Spoleto, escollit rei dels Llombards a Pavia el 888, i emperador romà germànic el 915.
Adahard († després de l'1 de juliol del 874). Abat de l'abadia Sainte-Calixte de Cysoing.
Raül († 1 de maig del 892). Abat laic de l'abadia de Sainte-Calixte de Cysoing i de l'abadia de Saint-Vaast d'Arras. El 883 el rei Carloman II de França li va donar l'Artois i el Ternois que van ser recollits a la seva mort pel comte Balduí II de Flandes.
Alpais, morta jove i enterrada a l'abadia de Sainte-Calixte de Cysoing.
Heilwida de Friül (vers 855 - vers 895) que es va casar cap a 874 amb Hucald o Hucbald d'Ostrevant (850 - 890) i després potser amb Roger I de Laon (vers 867 - † 926) comte de Laon
Gisela († vers 863). Monja a l'abadia de Saint-Sauveur de Brèscia.
Judit de Friül (863 - † 881) que es va casar amb Conrad II de Borgonya, comte d'Auxerre i duc de Borgonya Transjurana de 859 a 864.

Eberard i Gisela van fundar l'abadia de Sainte-Calixte de Cysoing.

Eberard de Friül del qual el cos va ser portat d'Itàlia pel seu fill i la seva esposa Gisela, foren enterrats en una cripta.

Notes i referències

Fonts 
 Christian Settipani, La Préhistoire des Capétiens (Nouvelle histoire généalogique de l'auguste maison de France, vol. 1), ed. Patrick van Kerrebrouck, 1993 ()

Dinastia carolíngia
Francesos